Столпер — фамилия. Известные носители:
 Столпер, Александр Борисович (1907—1979) — советский кинорежиссёр и сценарист, педагог.
 Столпер, Вольфганг (1912—2002) — американский экономист австрийского происхождения.